

Luoghi 
 Overbeck (distretto) distretto municipale della Germania

Persone 
 Carla Overbeck (1968) – ex calciatrice statunitense
 Christian Adolph Overbeck (1755-1821) – poeta, giurista, politico tedesco
 Franz Camille Overbeck (1837-1905)  – scrittore e teologo protestante tedesco
 Franz-Josef Overbeck – vescovo tedesco
 Gerta Overbeck (1898-1977) – pittrice tedesca
 Gustav von Overbeck – barone tedesco
 Johann Friedrich Overbeck (1789-1869)  – pittore tedesco
 Johannes Overbeck (1826-1895) – archeologo tedesco
 Julian Joseph Overbeck – professore tedesco e teorico del rito ortodosso occidentale
 Martha Overbeck (1938) attrice brasiliana